Rak höger kan avse:

 Rak höger (slag) – en typ av slag inom boxning
 Rak höger med Ivar Arpi – en podcast med Ivar Arpi